Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич — казахстанский политолог, философ, специалист в сфере межэтнических отношений, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук, ассоциированный профессор.

Биография 
В 1986 году закончил Казахский Государственный Университет им. С.М. Кирова
В 1989—1992 г обучался в Аспирантуре Института философии и права АН КазССР
В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль принципа конкретности в формировании физиологического знания»
В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Казахская идентичность в контексте межкультурных взаимодействий»
Научный руководитель кандидатской диссертации и научный консультант докторской диссертации академик НАН РК Нысанбаев А.Н.

С 1992 года около 30 лет работает в Институте философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, начиная с должности младшего научного сотрудника. С 2012 по 2020 гг. заведовал отделом политологии. С 2012 г до настоящего времени — главный научный сотрудник ИФПР КН МОН РК.

Автор и соавтор свыше 120 научных статей и публикаций, в том числе 5 статей индексированных в наукометрических базах Scopus и Web of Science, автор 2-х индивидуальных и соавтор 15 коллективных монографий.

Основные научные труды 
Казахская идентичность. Монография. — Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2013. — 272 с.

Метаморфозы социальности в контексте виртуализации информационного пространства незападных культур. // Журнал социологии и социальной антропологии. Санкт-Петербург, 2014. Том XVII, № 2. — С. 126—138.

Identity Politics in Managing the System Risks of Nation-Building: on the Example of the Republic of Kazakhstan // Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology, 2019. — Vol. 9, No. 1 (26) — pp. 99 −114. (Co-authored with Dunaev V.Y., Kurganskaya V.D.)

The Space of Ethnonational Identities of Kazakhstan Society: Principles and Models of Stratification // Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies, CA&C Press AB, Sweden, 2019. — Vol. 20, Issue 4 — pp. 107—121. (Co-authored with Dunaev V.Y., Bizhanov A.K.)

Казахская идентичность в контексте модернизации общества. Монография — Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2020. — 232 с.

Государственные награды 
Медаль «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана» (2015);
Медаль «XXV лет Независимости Казахстана» (2016);
Золотая медаль «Бiрлiк» Ассамблеи народа Казахстана" (2016);
Медаль «XX лет Астане» (2018);
Медаль «Казакстан Конституциясына 25 жыл» (2020);
Медаль «Казакстан халкы Ассамблеясына 25 жыл» (2020).

Почётные звания, ведомственные награды 
Почётная грамота Национальной Академии наук РК (2008);
Почётная грамота Акимата г. Алматы (2014);
Почётная грамота РГУ «Қоғамдық келісім» (2015);
Почётная грамота Секретариата Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы (2016);
Нагрудный знак Комитета науки МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2017);
Почётная грамота Сената Парламента Республики Казахстан (2018).

Общественная работа 
с 2012 года является председателем Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, член Ассамлеи народа Казахстана

Доктора философских наук
Политологи Казахстана